Glasper ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Glasper, britischer Musiker und Autor
 Robert Glasper (* 1978), US-amerikanischer Jazz-Pianist.